Анома́лія ( — ненормальність) — неправильність, відхилення від норми, від загальної закономірності.
 Аномалія (роман) (2020) — науково-фантастичний роман французького письменника Ерве Ле Телльє
 Аномалія (фільм) (2014) — науково-фантастичний бойовик
 Аномалія (альбом) (2005) — перший альбом української співачки Міки Ньютон
 Аномалія (фізика)
 Аномалія легких атомів — динамічний ефект, що спостерігається в хімічних реакціях, де один атом набагато легший від двох інших.
 Аномалія обльоту — несподіване збільшення енергії під час обльотів Землі космічними апаратами
 Аномалія «Піонера» — спостережуване відхилення від передбаченого прискорення космічних апаратів «Піонер-10» і «Піонер-11»
 Аномальний рентгенівський пульсар
 Аномалія висот
 Аномалія Ебштейна — вроджена вада серця
 Аномально в'язкі нафти
 Аномальний пластовий тиск
 Аномальна пластова температура
 Виявлення аномалій — знаходження елементів, подій або спостережень, що не відповідають очікуванням або достатньо відрізняються від інших елементів набору даних
 Детектор магнітних аномалій — пристрій, призначений для пошуку збурення в магнітному полі Землі
 Виявлення аномалій у мережевій поведінці — підхід до виявлення загроз мережевій безпеці
 
 Геохімічна аномалія — ділянка Землі, яка суттєво відрізняється концентраціями хімічних елементів
 Іридієва аномалія — високий вміст елементу іридію в окремо взятому тонкому прошарку осадових порід у земній корі
 Велика солонісна аномалія — зменшенні солоності морської води у прилеглому до поверхні 200-метровому шарі в північній частині Атлантичного океану наприкінці 1960-х років
 Геофізична аномалія — відхилення від нормального характеру розподілу фізичних полів Землі
 Південно-атлантична аномалія — територія, де внутрішній радіаційний пояс найближче підходить до поверхні Землі
 Магнітна аномалія — відхилення розміру земного магнетизму
 Курська магнітна аномалія
 Кременчуцька магнітна аномалія
 Магнітна аномалія (фільм) (1923)  — український радянський кінофільм режисера Петра Чардиніна
 Ринкова аномалія — викривлення ціни та/або ставки дохідності на фінансовому ринку, яке суперечить гіпотезі ефективності

Див. також 
 Anomaly: Warzone Earth (2011) — стратегічна відеогра
 Embryonic Anomaly (2010) — дебютний студійний альбом американського дезкор гурту Rings of Saturn